

Geografia 
 Canada
 Vancouver – città della Columbia Britannica
 Isola di Vancouver – isola dell'Oceano Pacifico
 Stati Uniti
 Vancouver – città della Contea di Clark, Washington

Persone 
 George Vancouver – esploratore britannico

Musica
 Vancouver – EP dei La Dispute del 2006